Тріє́ль-сюр-Сен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 29 км на північний захід від Парижа, 22 км на північний захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4534 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 12239,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Мерія муніципалітету Трієль-сюр-Сен, Офіційний сайт 
 сайт Історія муніципалітету місто Трієль-сюр-Сен 
 [ Розташування муніципалітету Трієль-сюр-Сен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін